Шевердино — название населённых пунктов в России:
 Шевердино — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Шевердино — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Шевердино — деревня в Угличском районе Ярославской области.